Daniel Erdmann (nacido en 1973), saxofonista y flautista de jazz alemán.
 Eduard Erdmann (1896-1958), pianista y compositor alemán.
 Fiona Erdmann (nacido en 1988), modelo, actriz y presentadora alemana.
 Johann Eduard Erdmann (1805-1892), filósofo y académico alemán.
 Jonathan Erdmann (nacido en 1988), jugador de voleibol de playa alemán.
 Kurt Erdmann (1901-1964), historiado del arte alemán.
 Lothar Erdmann (1888-1939), periodista y sindicalista alemán.
 Otto Erdmann (1834-1905), pintor alemán.
 Susi Erdmann (nacida en 1968), deportista de hielo alemana.

Wikipedia:Desambiguación